Вольвач — фамилия. Известные носители:

  (1901—1945) — подполковник РККА, подполковник ВС КОНР.
 Вольвач, Мария Степановна (1841—около 1910) — украинская писательница, поэтесса и драматург, общественно-культурная деятельница.
  (род. 1963) — украинский писатель, поэт и прозаик.